Onderdistrict in Indonesië
 Karangmalang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Karangmalang (Bobotsari), een plaats in het regentschap Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Karangmalang (Kedung Banteng), een plaats in het regentschap Tegal in de provincie Midden-Java
 Karangmalang (Ketanggungan), een plaats in het regentschap Brebes in de provincie Midden-Java
 Karangmalang (Pekalongan Timur), een plaats in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Karangmalang (Indramayu), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Karangmalang (Karangsembung), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java

Zie ook 
 Karang Malang (doorverwijspagina)